

Geografia 
 La Farge – villaggio del Wisconsin, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 John La Farge – pittore e scrittore statunitense
 Oliver La Farge – scrittore e antropologo statunitense
 Peter La Farge – cantautore e musicista statunitense

Pagine correlate 
Lafarge